Tawangsari kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Tawangsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,37, long 108,23), 
 Desa Tawangsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,22, long 110,00), 
 Kelurahan Tawangsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,38, long 109,89), 
 Desa Tawangsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,50, long 111,07), 
 Kelurahan Tawangsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,97, long 110,39), 
 Desa Tawangsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,79, long 108,82), 
 Desa Tawangsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,51, long 112,38), 
 Desa Tawangsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,82, long 112,44), 
 Desa Tawangsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,35, long 112,68), 
 Kelurahan Tawangsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur), 
 Kelurahan Tawangsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat), 

Robotskapade Indonesienförgreningar